Дуб Тамме-Лаури () — самый крупный дуб, произрастающий на территории Эстонии. Дуб растёт на земле одноимённого хутора Тамме-Лаури, в волости Урвасте уезда Вырумаа.

Высота дерева от поверхности земли составляет 17 метров, а обхват ствола равен 8 метрам.. Возраст насчитывает порядка 7 веков. Согласно проведённым исследованиям, было выяснено, что дерево начало расти в 1326 году..

Дуб Тамме-Лаури был изображён на обратной стороне 10-кроновой купюры.

Дерево было взято под охрану как природоохранный объект республики 30 июня 1939 года.

Примечания

Ссылки 
 Tamme-Lauri tamm EELISes 
 eestigiid.ee: Tamme-Lauri tamm 
 turismiweb.ee: Tamme-Lauri tamm 

Ботанические памятники природы
Знаменитые деревья Европы
Дубы
Природа Эстонии
Достопримечательности Эстонии